Le Léviathan est un monstre mythique évoqué notamment dans la Bible. Il peut aussi faire référence à :

Biologie 
 Le Livyatan melvillei, une espèce éteinte de cachalots découvert en 2008 dans le désert de Pisco-Ica (sud du Pérou)

Littérature 
 Léviathan, un ouvrage de philosophie politique publié en 1651 par Thomas Hobbes
Léviathan, un ouvrage de Julien Green publié en 1929
 Léviathan, un roman de l'écrivain américain Paul Auster publié en 1992
 Leviathan, un manga japonais d'Eiji Otsuka (scénario) et Yu Kinutani (dessins) publié en 1999
 Léviathan, un roman de l'écrivain américain Scott Westerfeld publié aux États-Unis en 2009 et en France en 2010
 Léviathan, un roman de l'écrivain américain Jack Campbell publié aux États-Unis en 2014 et en France en 2016

Cinéma / Télévision 
 Leviathan, un film de Léonard Keigel sorti en 1962, adapté du roman de Julien Green
 Leviathan, un film de science-fiction américain de George Pan Cosmatos sorti en 1989
 Leviathan, un film de série B américain de Patricia Harrington sorti en 2006
 Leviathan, un film documentaire franco-américain de Lucien Castaing-Taylor et Véréna Paravel sorti en 2012
 Léviathan (), un film dramatique russe d'Andreï Zviaguintsev sorti en 2014

Lieux 
 Leviathan, un champ gazier situé dans la zone économique exclusive d'Israël
 Leviathan, montagnes russes du parc Canada's Wonderland

Divers 
 Le Breguet 20 Léviathan, un avion de transport de fret et de passagers
 Le SS Leviathan, un paquebot américain d'origine allemande lancé en 1913
 Le Léviathan de Parsonstown est un télescope de  construit en 1845
 LEVIATHAN, un algorithme de chiffrement de flux soumis au projet NESSIE
 Leviathan, un groupe de black metal américain

Notes et références 

Homonymie de titre